Molineidae är en familj av rundmaskar. Molineidae ingår i ordningen Strongylida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Molineidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Molineidae